Reich može značiti:
reich-njemačka riječ za državu,vlast,carstvo

prezime Reich 
Charles A. Reich, profesor prava
Christopher Reich, američki autor 
Eli Thomas Reich, Vice-Admiral Američke mornarice 
Ferdinand Reich, njemački kemičar
Frank Reich, američki nogometaš
Herman Reich, American baseball igrač i menadžer
Jens Reich, njemački znanstvenik i aktivist za građanska prava 
Marcel Reich-Ranicki, njemački književni kritičar 
Marco Reich, nogometaš
Otto Reich, kubansko-američki diplomat 
Robert Reich, američki ekonomist, college professor, and former Secretary of Labor 
Steve Reich, američki skladatelj klasične glazbe 
Wilhelm Reich, Austrijsko-Američki psihijatar i psihoanalitičar
Jan Reich, češki fotograf

Novine
Das Reich-nacističko glasilo